Ministério da Cultura (Brasil)
Ministério da Cultura (Cabo Verde)
Ministério da Cultura (França)
Ministério da Cultura (Portugal)
Ministério da Cultura (Suécia)

Desambiguações de política